Otley (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
Otley (West Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire